ИЭИ — аббревиатура. Может означать:
 Ивановский энергетический институт.
 Институт экономических исследований  — экономическое научно-исследовательское учреждение в Германии.
 Институт Экспериментальной Истории — вымышленная организация в произведениях братьев Стругацких.